El nombre Jesús Palacios se puede referir a las siguientes personas:
Jesús Palacios Trigo (1964-), escritor y crítico de cine español.
Jesús Palacios Tapias, historiador y periodista español, autor de varios libros como "Los papeles secretos de Franco" o "23-F, el Rey y su secreto".